Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1986 года прошёл 15—16 февраля 1986 года на стадионе Ludwig Schwabl Stadion в Инцелле (ФРГ). В нём приняли участие 37 спортсменов из 20 стран. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Хейн Вергеер.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Февраль 1986 года
Спорт в Германии в 1986 году
Международные спортивные соревнования в Инцелле
Чемпионаты мира в ФРГ
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)